Вейк-ан-Зеє 1980 — 42-й міжнародний шаховий турнір, який відбувся 1980 року.

Через участь Лева Альбурта, який рік до того втік на Захід (див. неповерненці), від участі відмовились представники Радянського Союзу та його союзників.

Таблиця

Посилання 
 Інформація про турнір  на офіційному сайті

1980 у шахах